Бабинкино — название населённых пунктов в России:

 Бабинкино — село в Еланском районе Волгоградской области.
 Бабинкино — деревня в Красногородском районе Псковской области.